Die Saison 1997/98 der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer war die vierundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs.

2. Bundesliga Nord 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Bottrop. Absteigen mussten Südwest Berlin und Humann Essen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zwölf Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Männer:
 SV Altencelle
 VC Olympia Berlin
 VfK Südwest Berlin
 Berliner TSC
 VC Bottrop 90
 VV Humann Essen
 Eimsbütteler TV Hamburg
 FT Adler Kiel
 VfB Ludwigslust
 USC Münster
 Rumelner TV
 FC Schüttorf 09

Absteiger aus der 1. Bundesliga gab es keine. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der VfK Südwest Berlin (Nordost), der Rumelner TV (West) und der FC Schüttorf (Nordwest). Der VCO Berlin hatte wieder ein Sonderspielrecht.

Tabelle

2. Bundesliga Süd 
Meister und Aufsteiger in die 1. Bundesliga wurde der VC Eintracht Mendig. Auch der Zweitplatzierte SC Leipzig stieg auf. Absteiger in die Regionalliga waren der TV Klarenthal, der TSV Sonthofen und die FT 1844 Freiburg. Die FTM Schwabing zog sich zurück.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Männer:
 TV Biedenkopf
 Volleyball-Internat Frankfurt
 FT 1844 Freiburg
 TSV Friedberg
 TV Klarenthal
 SC Leipzig
 VC Eintracht Mendig
 SVC Nordhausen
 SC Ransbach-Baumbach
 TG Rüsselsheim
 FTM Schwabing
 TSV Sonthofen
 MTV Stuttgart

Absteiger aus der 1. Bundesliga waren der SC Leipzig und der VC Eintracht Mendig. Aufsteiger aus der Regionalliga waren der MTV Stuttgart (Süd), der TV Klarenthal (Südwest) sowie der TSV Friedberg und der TSV Sonthofen (Südost). Das Volleyball-Internat Frankfurt hatte ein Sonderspielrecht.

Tabelle

Weblinks 
 Dynamics Suhl Statistiken

1997 98
Volleyballsaison 1997/98